Рéйчел Эли́забет Флатт (; ) — американская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Участница Олимпийских игр (2010), чемпионка США (2010), победительница командного чемпионата мира (2009) и чемпионка мира среди юниоров (2008).

По состоянию на апрель 2009 года занимала седьмое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Личная жизнь 
Рэйчел Флатт родилась в небольшом калифорнийском городе Дель-Мар, находящемся на побережье Тихого океана. Единственный ребёнок в семье инженера-биохимика Джима Флатта и его жены Джоди Флатт, занимающейся молекулярной биологией. Дед был участником чемпионатов США по фехтованию.

В 2010 году с отличием окончила старшую школу «Шайенн Маунтин» в Колорадо-Спрингс. В 2015 году получила степень бакалавра по биологии в Стэнфордском университете, дополнительная специальность — психология. 

Занимается благотворительной деятельностью. Являлась представителем Reading Is Fundamental, крупнейшей некоммерческой организации США, направленной на ликвидацию безграмотности среди бедного населения и приобщению к чтению маленьких детей. Участвовала в кампании Антидопингового агентства США «I Compete Clean».

Карьера 
Начала кататься на коньках в возрасте четырёх лет. На день рождения её предложили выбрать себе подарок, и она попросила уроки фигурного катания. Кроме одиночного катания Рэйчел занималась и парным. В 2004 году, вместе с Эндрю Спероффом, она выиграла турнир «U.S. Intermediate Championships».

В одиночном катании Рэйчел выиграла чемпионат США среди детей в возрасте 12-ти лет (2005 год). Как правило, победители этого турнира участвуют в следующем сезоне в юниорской серии Гран-при, но Флатт не смогла соревноваться в этих турнирах из-за возрастных ограничений ИСУ (ей не исполнилось 13-ти и она не могла считаться юниоркой). В следующем сезоне она стала второй на чемпионате страны среди юниоров.

Гран-при среди юниоров сезона 2006/2007 Рэйчел пропустила из-за травмы, а на «взрослом» чемпионате США стала пятой. Международный дебют Рэйчел Флатт состоялся в сезоне 2007/2008. Она стала второй в финале юниорской серии Гран-при, заняла место на чемпионате США и выиграла чемпионат мира среди юниоров. Во «взрослом» чемпионате мира или чемпионате Четырёх континентов она не смогла принять участия так же по возрасту.

В сезоне 2008/2009, Рэйчел участвовала в серии Гран-при. На турнире «Skate America» стала четвёртой, а на «Cup of Russia» — второй. На чемпионате страны завоевала серебряную медаль. На дебютном для себя чемпионате четырёх континентов заняла с седьмое место, а на последовавшем чемпионате мира стала пятой. Она стала чемпионкой США в следующем, олимпийском сезоне, и заняла на Играх 7-е место с результатом 182,49 балла.

Флэтт завоевала серебряную медаль на чемпионате США 2011 и была направлена на чемпионат мира. За неделю до начала чемпионата, у неё был диагностирован стрессовый перелом ноги. Тем не менее, её тренер Том Закрайджек заявил, что он чувствовал, что Флэтт сможет выступить на чемпионате и замена спортсменки не была произведена (первой запасной была Мирай Нагасу) . Во время соревнований, Флэтт сорвала один прыжок в короткой программе и три в произвольной и заняла 12-е место. После, она признавалась что испытывала сильные боли во время прокатов .

Вскоре после чемпионата мира, Рэйчел объявила, что больше не будет тренироваться у Закрайджека так как поступила в Стэнфорд и переезжает в связи с этим из Колорадо-Спрингс. В июне 2011 года Ассоциация фигурного катания США оштрафовала Рэйчел на неназванную сумму, за то что она не сообщила о травме перед чемпионатом мира.

В возрасте двадцати одного года завершила соревновательную карьеру после выступления на чемпионате США 2014. В 2020 году была избрана председателем Консультативного комитета спортсменов при Федерации фигурного катания США. Она заменила на этом посту Марка Ладвига.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года